Il singolare del torneo di tennis Zagreb Open 1997, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Alberto Berasategui che ha battuto in finale Ivan Ljubičić 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (Campione)
 Juan-Albert Viloca-Puig (secondo turno)
 Carlos Costa (secondo turno)
 Dinu Pescariu (primo turno)

 Marcos Górriz (primo turno)
 Juan Antonio Marín (primo turno)
 Oleg Ogorodov (quarti di finale)
 Thierry Champion (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 1997